El dorado, como pez, puede referirse a:

 Salminus brasiliensis, pez de agua dulce de los caraciformes.
 Coryphaena hippurus, pez marino de los perciformes.
 Carassius auratus, o carpa dorada, pez de agua dulce de los cipriniformes, muy popular en acuarios.
 Carassius auratus auratus